Alphaville peut désigner :
 Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution ou simplement Alphaville, un film de Jean-Luc Godard ;
 Alphaville, un groupe de musique allemand ;
 Alphaville, un groupe de musique espagnol rattaché à la Movida ;
 Alphaville, au Brésil, un lieu-dit éponyme extrêmement riche de São Paulo ou, par extension, un ensemble de résidentiels fermés et de haut standing ;
 Alphaville, une société de production cinématographique du début des années 1990 fondée par James Jacks et Sean Daniel.